Артилерія
 Т-14 «Армата» — перспективний російський основний бойовий танк третього повоєнного покоління на гусеничній платформі «Армата».
 Армата — важка гусенична платформа, що розробляється Уралвагонзаводом з 2009—2010 року.